Камков — славянская фамилия. Женская форма Камкова.
Известные носители:
 Камков, Борис Давидович (настоящая фамилия Кац; 1885—1938) — социалист, лидер российских социалистов-революционеров, один из создателей партии левых эсеров.
 Камков, Фёдор Васильевич (1898—1951) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Камкова, Ксения Анатольевна (род. 2002) — российская гимнастка, призёр чемпионата России по спортивной гимнастике.